Torfyanovka är en gränsövergång mellan Ryssland och Finland. Det är beläget i Leningrad oblast. Med över 2 miljoner årliga passeringar är det den mest trafikerade gränsövergången vid den finsk-ryska gränsen, som också är gränsen mellan EU och Ryssland. Europaväg 18 går genom Torfyanovka.

Se även 
 Vaalimaa, gränsövergångsstället på finska sidan av gränsen

Referenser 

Orter i Leningrad oblast